Das 555 Asian Open 1989 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1989/90, das vom 17. bis 27. August in Bangkok ausgetragen wurde. Es war das erste Weltranglistenturnier in Thailand, zuvor hatte es im professionellen Snooker nur das Thailand Masters als Einladungsturnier gegeben.

Beim letzten Thailand Masters 1986 hatte Lokalmatador James Wattana, damals noch als Amateur, gewonnen. In seinem ersten Profijahr erreichte er bei seinem ersten Heimturnier sein erstes Finale. Sieger wurde aber der 20-jährige Stephen Hendry, der das Finale mit 9:6 gewann. Mit einem 140er-Break spielte er auch das höchste Break des Turnieres. Der Schotte wurde im weiteren Verlauf der Saison zum führenden Spieler in der Welt.

Preisgeld 

Gesponsert wurde das Turnier von der Zigarettenmarke 555. Insgesamt wurden rund 200.000 Pfund Sterling als Preisgeld ausgeschüttet, davon 40.000 £ für den Turniersieger.

Die Letzten 64 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für die Runde der Letzten 64 gesetzt. Da der Weltranglistenerste Steve Davis auf eine Teilnahme verzichtete, qualifizierte sich auch der 33. der Weltrangliste, David Taylor, direkt. Die restlichen Profispieler hatten zuvor zwei Qualifikationsrunden gespielt und die 32 Sieger wurden den gesetzten Spielern zugelost. Ab der zweiten Hauptrunde wurden die Spiele von Kameras in den Studios des Senders Channel 12 aufgezeichnet. Bis einschließlich des Halbfinals wurde im Modus Best of 9 (5 Gewinnframes) gespielt. Für das Finale waren maximal 17 Frames bis zur Entscheidung (9 Gewinnframes) vorgesehen.

kl. = kampflos

Finale 

Der junge Thailänder James Wattana war erst wenige Wochen zuvor in seine Profikarriere gestartet und hatte bei den Asian Open als ungesetzter Spieler nicht nur die Qualifikation überstanden, sondern auch das Finale erreicht. Nun traf der Lokalmatador auf Stephen Hendry, einen nur ein Jahr älteren Schotten. Bereits seit 1985 Profispieler, hatte sich Hendry in den letzten Jahren in die Weltspitze gespielt und war nun drauf und dran, das Ruder zu übernehmen. Hendry startete wesentlich besser ins Finale und ging mit 4:0 in Führung. Danach konnte Wattana das Spiel ausgeglichener gestalten, aber auch nicht aufholen, sodass Hendry nach zwölf Frames immer noch mit vier Frames führte. Wattana konnte anschließend noch auf 8:6 verkürzen, ehe der Schotte den Turniersieg in trockene Tücher brachte. Für ihn war es der erste Titel in einer Saison, in der er der führende Spieler der Welt wurde.

Qualifikation 
In der Qualifikation traten alle teilnehmenden und nicht gesetzten Spieler um die freien Plätze in der Runde der letzten 64 an. Sie bestand aus zwei Runden, deren Spiele jeweils im Modus Best of 9 Frames ausgetragen wurde. Alle Spieler bis einschließlich Platz 66 waren für die zweite Qualifikationsrunde gesetzt und trafen dort auf die Sieger der ersten Runde, in der die übrigen Spieler gegeneinander angetreten waren.

kl. = kampflos

Century Breaks 

Die Datenbank CueTracker verzeichnet für das Turnier zwölf Breaks von mindestens hundert Punkten (sogenannte „Century Break“s) von neun verschiedenen Spielern, alle in oder nach der Runde der letzten 64. Der schottische Turniersieger Stephen Hendry spielte nicht nur das höchste, sondern auch die meisten Centuries.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1989
Billardturnier in Bangkok
1989